Adalin kan syfta på:

 Adalin – en kemisk förening använt som sömnmedel, sebromdietylacetylurea
 Adalin (ort) – en ort i Rumänien